Всё дело в брате — советский художественный полнометражный цветной фильм, снятый режиссёром Валентином Горловым на киностудии имени М. Горького в 1976 году.

Сюжет 
В одной семье растут два совершенно разных сына. Младший, Фрол Калиткин, примерный семиклассник, победитель олимпиад, первый ученик. А старший, Андрюша, — лоботряс, бездельник и пижон. За воспитание брата берётся «правильный» Фрол.

В ролях 
 Роман Мадянов — Фрол Калиткин
 Юрий Дуванов-мл. — Андрей Калиткин
 Наталья Сеземан — Виолетта
 Елизавета Никищихина — Елизавета Михайловна, учительница
 Элеонора Шашкова — Нина Александровна Калиткина, мама Фрола и Андрея
 Марина Горлова — Ирина
 Владимир Грамматиков — Лукьянов
 Вадим Мадянов — Галушка
 Николай Горлов — председатель приёмной комиссии в цирковом училище
 Галина Кравченко — член приёмной комиссии в цирковом училище
 Георгий Светлани — член приёмной комиссии в цирковом училище
 Константин Бутаев — абитуриент в цирковом училище

Ссылки 
 «Всё дело в брате» на сайте ''kino-teatr.ru

Фильмы СССР 1976 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Детские фильмы СССР
Фильмы Валентина Горлова